Kilifi County, een county in Kenia
 Kilifi (stad), een stad in Kenia